Calabró puede hacer referencia a:

Victorio Calabró, político argentino, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Juan Carlos Calabró, actor argentino.
Iliana Calabró, actriz argentina, hija del anterior.
Marina Calabró, periodista argentina, hija de Juan Carlos y hermana de la anterior.